ZAF est un code qui signifie :
 Afrique du Sud, 
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 correction ZAF, lors d'une analyse chimique avec une microsonde de Castaing,

Code